Sumberrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 109,99), 
 Desa Sumberrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 112,66), 
 Desa Sumberrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,44, long 112,66), 
 Kelurahan Sumberrejo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Sumberrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,79, long 113,12), 
 Desa Sumberrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 113,54), 
 Kecamatan Sumberrejo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Sumberrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,18, long 112,00), 
 Desa Sumberrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 111,43), 

Robotskapade Indonesienförgreningar